Cette page contient les pages d'homonymie du nom Die et du sigle DIE.

Die est un nom qui peut signifier :
 die, un petit morceau de semi-conducteur sur lequel un circuit intégré électronique a été fabriqué ;
 Die, une commune française de la Drôme ;
 Clairette de Die, un vin effervescent de la vallée de la Drôme ;
 Die, un film canadien de Dominic James sorti en 2010 ;
 Die, une chanson de Gazo ;
 Die, un guitariste du groupe de metal japonais Dir En Grey.

DIE est un code qui peut signifier :
 .

DIE est un sigle qui peut signifier :
 Direction de l'immobilier de l'État, une direction au sein du ministère de l'économie et des finances français ;
 Défense des intérêts économiques, un ancien parti politique du Dahomey (aujourd'hui Bénin).

Voir aussi